Горбачук Мирослав Львович — відомий український відомий український математик, президент Українського математичного товариства, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Горбачук Василь Тихонович — український вчений-україніст, професор Слов'янського педагогічного університету

Українські прізвища
Прізвища на -ук